Pleasure ( für Vergnügen) steht für:

 Pleasure (Album), Musikalbum von Leslie Feist

Bands:

 Pleasure (norwegische Band), norwegische  Popband (2003–2007)
 Pleasure (US-amerikanische Band), US-amerikanische Jazzband (1972–1982)
 The Pleasure, deutsche Popband

Filme:

 Pleasure (1994), britischer Film von Ian Sharp
 Pleasure (2021), schwedisch-niederländisch-französischer Film von Ninja Thyberg

Künstlername:

 King Pleasure (1922–1981; Clarence Beeks), US-amerikanischer Jazzsänger